Австралазія (регіон) () — регіон планети, який об'єднує континент Австралію, острови Нової Зеландії та Нову Гвінею.
 Австралійська біогеографічна область () — біогеографічна область, що об'єднує Австралію, Нову Гвінею і східні острови Малайського архіпелагу (на схід від лінії Воллеса).
 Австралазія (спорт) () — назва об'єднаної команди Австралії та Нової Зеландії, що виступала в ряді видів спорту на початку XX століття, в тому числі на Олімпійських іграх 1908 і 1912.